«Дипломатия доллара» () ― форма американской внешней политики президента США Уильяма Тафта, направленная на минимизацию использования военной силы или угроз военной силой и, вместо этого, на достижение своих целей в Латинской Америке и Восточной Азии за счёт использования своей экономической мощи, гарантируя ссуды, предоставленные зарубежным странам. При Вудро Вильсоне  в 1913 году, политика «дипломатии доллара» прекратилась.

См. также 
 Дипломатия канонерок

Ссылки 
 Густерин П. "Долларовая дипломатия" как попытка установления политической гегемонии США .

История США
Внешняя политика США